Chrośnica (Groot-Polen), een plaats in het Poolse district Nowotomyski, woiwodschap Groot-Polen
 Chrośnica (Neder-Silezië), een plaats in het Poolse district Jeleniogórski, woiwodschap Neder-Silezië